DB-Baureihe 145 bezeichnet

 von 1968 bis 1991 Elektrolokomotiven der Deutschen Bundesbahn, siehe DR-Baureihe E 44#Baureihe E 44W, DB-Baureihe 145
 ab 1997 Elektrolokomotiven der Deutschen Bahn AG, siehe Bombardier TRAXX#Baureihe 145